Il singolare maschile dello  Sony Ericsson Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Andy Murray era il detentore del titolo, ma ha perso contro Mardy Fish nel 2º turno.

Andy Roddick ha battuto in finale  Tomáš Berdych 7-5, 6-4, vincendo il suo 1° Masters 1000 dal 2006.Il suo 2° Sony Ericsson Open e 2º titolo del 2010.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Roger Federer  (quarto turno)
  Novak Đoković (secondo turno)
  Andy Murray (secondo turno)
  Rafael Nadal  (semifinali)
  Robin Söderling  (semifinali)
  Andy Roddick (campione)
  Marin Čilić (quarto turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
  Fernando González (quarto turno)
  Fernando Verdasco (quarti di finale)
  Ivan Ljubičić (secondo turno, ritiro per infortunio)
  Juan Carlos Ferrero (quarto turno)
  Michail Južnyj (quarti di finale)
  Gaël Monfils (ritiro per infortunio)
  David Ferrer (quarto turno)
  Tomáš Berdych (finale)
  John Isner (terzo turno)

 Tommy Robredo (terzo turno)
 Stanislas Wawrinka (terzo turno)
 Gilles Simon (secondo turno)
 Sam Querrey (secondo turno)
 Juan Mónaco (terzo turno)
 Jürgen Melzer (terzo turno)
 Ivo Karlović (terzo turno)
 Marcos Baghdatis (terzo turno)
 Albert Montañés (secondo turno)
 Thomaz Bellucci (quarto turno)
 Philipp Kohlschreiber (terzo turno)
 Feliciano López (terzo turno)
 Viktor Troicki (secondo turno)
 Janko Tipsarević (secondo turno)
 Julien Benneteau (secondo turno)
 Nicolás Almagro (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Sony Ericsson Open 2010
ATP World Tour 2010